Dennis Rasmussen (né le  à Västerås en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Surahammars IF, il rejoint les équipes de jeunes du VIK Västerås HK. Il commence sa carrière en senior avec l'équipe première dans l'Allsvenskan en 2008. En 2011, il découvre l'Elitserien avec le Växjö Lakers HC. Il signe un contrat d'un an avec les Blackhawks de Chicago en 2014. Il est assigné aux IceHogs de Rockford, club ferme des Blackhawks dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks face aux Predators de Nashville et marque son premier but.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||15 ||2 ||1 ||3 ||4 || 5|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
|2009-2010 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||44 ||4 ||13 ||17 ||20 ||- ||- || -|| -|| -
|-
|2010-2011 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 48|| 10|| 23|| 33|| 16|| 6|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
|2011-2012 || Växjö Lakers HC || Elitserien ||55 ||8 ||9 ||17 || 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Växjö Lakers HC || Elitserien ||42 || 16|| 12|| 28|| 28||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 52|| 16|| 24|| 40|| 20|| 12|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 73|| 13|| 14|| 27|| 30|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 25 || 7 || 9 || 16 || 18 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 44 || 4 || 5 || 9 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 68 || 4 || 4 || 8 || 12 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH ||27 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH ||17 ||4 ||6 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Växjö Lakers HC || SHL ||7 ||1 ||1 ||2 ||4 ||13 ||4 ||5 ||9 ||4
|-
|2018-2019 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||61 ||14 ||34 ||48 ||6 || 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||54 ||10 ||23 ||33 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||36 || 10 || 6 ||	16 || 12 || 12 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 2021-2022|| HC Davos || National League ||51 ||10 ||26 ||36 ||18 ||11 ||1 ||1 ||2||4
|-
| 2022-2023|| HC Davos || National League ||40 ||15 ||10 ||25 ||10 || 

| 139 || 9 || 12 || 21 || 24 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

| 2010 || align=left| Suède U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 1|| 3|| 2|| +3|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2014 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2019 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 8 || 2 || 1 || 3 || 2 || 0 ||align=left| place
|-
| 2021 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 ||align=left| place

Notes et références 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Västerås
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HC Davos